Mühlburg (Karlsruhe) - voormalige dorp, deel van de gemeente Karlsruhe
 Station Karlsruhe-Mühlburg - station in bovenstaand deel van Karlsruhe
 VfB Mühlburg - voormalige voetbalclub
 FC Mühlburg 1905 - voetbalclub
 Mühlburg (kasteel) - kasteel bij het dorp Mühlberg in Thüringen